Mogami – città del Giappone
 Distretto di Mogami – distretto del Giappone
 Mogami (fiume) – fiume del Giappone
 Clan Mogami – clan del Giappone
 Classe Mogami –  classe navale della Marina imperiale giapponese
 Mogami (incrociatore) –  incrociatore pesante della Marina imperiale giapponese
 Mogami (nome) –  nome proprio giapponese